Амаэль Муанар (; род. , Шербур-Октевиль, Франция) — французский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду .

Карьера

Достижения 

2006
 6-й на Châteauroux Classic
 8-й на Туре де л'Авенир - ГК
 8-й на Туре Пуату — Шаранты - ГК 
2007
 10-й на Рут-дю-Сюд - ГК
 1-й на этапе 3
2008
 9-й на Туре Средиземноморья - ГК 
 10-й на Grand Prix de Plumelec-Morbihan 
  Приз самому агрессивному гонщику на этапе 11 Тур де Франс
2010
 Париж — Ницца 
 1-й  в ГрК
 1-й на этапе 7
 7-й на La Tropicale Amissa Bongo - ГК 
 7-й на Дуо Норман вместе с Жульен Фучар
2011
 2-й в ГрК на Туре Страны Басков
2014
 3-й на Тур дю От-Вар - ГК 
 1-й на этапе 2
 9-й на Арктической гонке Норвегии -ГК
2015
 1-й  на этапе 1 (ТTT) на Вуэльта Испании
 7-й на Вольта Лимбург Классик
2016
 6-й на Classic Sud-Ardèche
 10-й на  Арктической гонке Норвегии - ГК

Статистика выступлений на Гранд Турах

Ссылки 

 

Велогонщики Франции